Le championnat du monde de squash 2006 est l'édition 2006 du championnat du monde qui se déroule du  au 6 septembre 2006 devant les pyramides au Caire.
David Palmer gagne son deuxième titre de champion du monde en battant Grégory Gaultier en finale après avoir sauvé quatre balles de match.

Dotation et points 
En 2006, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2006

2006
Squash masculin
Squash masculin 2006
Monde masculin
Monde masculin 2006
Sport en septembre 2006